Дрозофілові мушки (Drosophilidae) — родина з ряду двокрилих комах (Diptera), включає 4002 види. Має всесвітнє поширення. Найвідоміший рід — дрозофіла (Drosophila). Представників цього роду також називають плодовими мухами.

Родина включає дві підродини —  і  — і близько 70 родів з 4000 видів. Личинки розвиваються в рослинних рештках, фруктах, овочах, грибах, що розкладаються.

Роди:
 Acletoxenus Allopygaea Amiota Apacrochaeta Apenthecia Apsiphortica Baeodrosophila Balara Bialba Cacoxenus Calodrosophila Celidosoma Chymomyza Cladochaeta Collessia Colocasiomyia Crincosia Dettopsomyia Diathoneura Dichaetophora Dicladochaeta Drosophila Eostegana Erima Gitona Hirtodrosophila Hypselothyrea Jeannelopsis Laccodrosophila Leucophenga Liodrosophila Lissocephala Lordiphosa Luzonimyia Marquesia Mayagueza Microdrosophila Mulgravea Mycodrosophila Neorhinoleucophenga Neotanygastrella Palmomyia Palmophila Paraleucophenga Paraliodrosophila Paramycodrosophila Paraphortica Pararhinoleucophenga Parastegana Phortica Phorticella Poliocephala Pseudiastata Pseudocacoxenus Pseudostegana Pyrgometopa Rhinoleucophenga Samoaia Scaptodrosophila Scaptomyza Soederbomia Sphaerogastrella Sphyrnoceps Stegana Styloptera Tambourella Trachyleucophenga Zaprionus Zapriothrica Zaropunis Zygothrica''

Див. також 
Дрозофіли

Примітки

Література 

 
 Штакельберг А. А. Сем. Drosophilidae — Плодовые мушки // Определитель насекомых европейской части СССР. Том 5. Двукрылые, блохи. Часть 2 (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР. Выпуск 103) / под общ. ред. Г. Я. Бей-Биенко. — : Наука, 1970. — С. 390. — 944 с.
 Мамаев Б. М. Отряд Двукрылые, или Мухи и комары (Diptera) // Жизнь животных. Том 3. Членистоногие: трилобиты, хелицеровые, трахейнодышащие. Онихофоры / под ред. М. С. Гилярова, Ф. Н. Правдина, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1984. — С. 392. — 463 с.</ref>
Родини двокрилих